Мишель Баруэн () (29 ноября 1930 года, Париж — 5 февраля 1987 года, Камерун) — французский государственный деятель, бизнесмен, масон — бывший великий мастер Великого востока Франции.

Он является отцом французского политика Франсуа Баруэна.

Биография

Образование и государственная служба 
Доктор юридических наук, выпускник Института политических наук, он начал свою карьеру в качестве комиссара полиции в Алжире, впоследствии, занимал такую же должность в Лилле.

В 1956—1964 годах — главный комиссар национальной безопасности, в 1964—1969 годах супрефект Ножан-сюр-Сен в департаменте Об, в 1969—1971 годах — генеральный секретарь префектуры Об, впоследствии начальник кабинета президентов Национального Собрания Франции Акилле Перетти (1971—1973 гг) и Эдгара Фора (1973 г.). В 1973 году становится генеральным советником департамента Об, а с 1983 по 1987 год был мэром Ножан-на-Сен.

Предпринимательская деятельность 
В 1974 году он был назначен на пост президента страховой компании Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF). В 1985 году становится президентом торговой компании Fnac (после её покупки GMF). Являлся президентом Garages Mutualistes Français, Fondation Homme Citoyen и Sécurité Réparation Automobile и членом совета директоров Europ Assistance и Мaison de Valérie.

Мишель Бароэн был личным другом Жака Ширака.

Масонская деятельность 
В 1977—1979 годах — Великий мастер Великого востока Франции.

Общественная деятельность 
Занимал пост заместителя генерального секретаря Международной федерации руководителей полиции, разрабатывал международный кодекс полицейской этики и вёл переговоры в Женеве о включении этого вопроса в повестку дня Организации Объединенных Наций.

Он был назначен президентом комитета празднования двухсотлетия революции в 1986 году.

Обстоятельства смерти 
5 февраля 1987 года он погиб в Камеруне. Его самолет, Learjet 55, разбился вскоре после взлёта из города Браззавиль (Конго), где он встречался с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

Мишель Бароэн похоронен на кладбище Вожирар, в Париже по католической религиозной церемонии, в соответствии с его волей.

Награды 
 Кавалер ордена Почетного легиона
 Кавалер ордена «За заслуги»
 Кавалер ордена Академических пальм

См. также 
 Великий восток Франции
 Либеральное масонство

Библиография 
 La force de l’amour, par Michel Baroin, éditions Odile Jacob, 1987 (autobiographie et réflexions)
 Michel Baroin, mon frère, par Alain Baroin, mai 2008, Éditions L’Harmattan

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Великого востока Франции» 

Великие мастера ВВФ
Предприниматели Франции
Погибшие в авиакатастрофах в Камеруне
Похороненные на кладбище Вожирар